Oblesjevo (makedonska: Облешево) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Skopje. Oblesjevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oblesjevo är varierad. Den högsta punkten i närheten är Čatal Česjma,  meter över havet,  km sydost om Oblesjevo. Runt Oblesjevo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kočani,  km nordost om Oblesjevo. 

Trakten runt Oblesjevo består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Česjinovo-Oblesjevo